Glenlyon steht für:

 Baron Glenlyon
 Robert Campbell of Glenlyon (1630–1696), schottischer Adliger und Militär

Siehe auch:
 Glen Lyon, Tal (Glen) in den schottischen Highlands